L'Itinéraire peut désigner :
 L'Itinéraire, un ensemble français spécialisé dans la musique contemporaine ;
 L'Itinéraire, un journal de rue montréalais, au Canada ;
 L'Itinéraire, un roman de Bernard Privat paru en 1982.

Voir aussi
 Itinéraire
 

Homonymie de titre